

Geografia 
  – città giapponese della prefettura di Aichi
  – città giapponese della prefettura di Kōchi
  – città giapponese della prefettura di Saitama
  – città giapponese della prefettura di Shiga

Altro 
 Konan – personaggio dell'anime e manga Naruto
 Axel Konan – calciatore ivoriano

Pagine correlate 
Conan